Lazuri ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Lazuri (Satu Mare), Gemeinde im Kreis Satu Mare

Lazuri (Lupșa), Dorf im Kreis Alba
Lazuri (Sohodol), Dorf im Kreis Alba
Lazuri (Arad), Dorf im Kreis Arad
Lazuri (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
Lazuri (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
Lazuri (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
Lazuri (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj